Season One Championship — первый чемпионат мира по компьютерной игре в жанре ролевой стратегии реального времени League of Legends, являющийся заключительной частью первого соревновательного сезона игры. Был организован разработчиком League of Legends — Riot Games. Чемпионат прошёл в Швеции с 18 по 20 июня 2011 года. 

В турнире участвовало 8 команд, определившихся по результатам отборочного онлайн-турнира, первые матчи которого состоялись 2 апреля 2011 года. Матчи основной части чемпионата мира прошли в шведском городе Йёнчёпинг в рамках киберспортивного фестиваля «DreamHack» в конференц-центре «Элмия».

В финале турнира «Fnatic» обыграли «Against All Authority» со счётом 2:1, став первыми чемпионами мира по League of Legends. Встречу между этими командами смотрели онлайн одновременно до 210 тыс человек, в общей сложности зрительская аудитория финальной серии составила 1,68 млн человек.

Самым ценным игроком турнира был признан «Shushei».

Общая информация

Версия игры, популярные чемпионы и стратегии 

Турнир проходил на версии v1.0.0.118b в режиме выбора (). Перед каждой игрой команды блокировали по три персонажа, затем, практически одновременно со своим оппонентом, выбирали по персонажу для каждого игрока — всего 5. Из доступных 76 чемпионов было использовано 46.

Изначально в первом сезоне команды предпочитали отправлять чемпионов с дальней атакой на среднюю линию (, стрелок) и двух персонажей с одновременно высоким уроном и защитными характеристиками (, воин) — на нижнюю линию. В ходе чемпионата команда «Fnatic» продемонстрировала иную стратегию: два чемпиона с магическим уроном (маги) занимали соло-линии (), а на нижней линии находились стрелок и игрок поддержки. Роль лесника не была привязана к какой либо линии — их задача состояла во внезапном нападении на линии и участие в командных боях в конце игры. Иными словами, использовалась композиция 1-1-1-2.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка

Раунд на выбывание 
«against All authority» и «Counter Logic Gaming» получили гандикап (начальный счёт в серии) 1:0, так как имели более высокий номер посева.

Верхняя сетка (до двух побед)

Нижняя сетка, матч за 5-е место (до одной победы)

Полуфиналы (до двух побед)

Верхняя сетка

Нижняя сетка

Финалы (до двух побед)

Верхяя сетка

Нижняя сетка 
Начальный счёт 1:0 в финальной серии был основан на полуфинальной встрече между этими командами.

Гранд-финал (до двух побед) 
Начальный счёт 1:0 в финальной серии был основан на последней встрече финалистов в рамках турнира.

Итоговое положение

Примечания 

Чемпионат мира по League of Legends 2011
Киберспорт в Швеции
Спорт в Швеции в 2011 году
Июнь 2011 года